Новоивановский — название населённых пунктов в России:

 Новоивановский — посёлок в Трубчевский район Брянской области.
 Новоивановский — посёлок в Чебулинский район Кемеровской области.
 Новоивановский — посёлок в Гулькевичский район Краснодарского края.
 Новоивановский — хутор в Северский район Краснодарского края.
 Новоивановский — хутор в Беловский район Курской области.
 Новоивановский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области, упразднён в 2004 году.
 Новоивановский — хутор в Куйбышевский район Ростовской области.
 Новоивановский — хутор в Курском районе Ставропольского края.

См. также 
 Новоивановский 2-й
 Новоивановский 3-й
 Новоивановский 4-й
 Новоивановский сельский совет
 Новоивановский сельсовет